Население Сент-Люсии — совокупность всех жителей Сент-Люсии. По данным переписи 2018 года, население Сент-Люсии составляет 179,667 человек. Население равномерно распределено между городскими и сельскими районами.

Изменение численности населения

Возрастная и гендерная структура населения (на 2009 год)

Этнические группы 
Происхождение населения Сент-Люсии (на 2010 год):
 Африканское (141,216 чел; 85.3% от всего населения)
 Смешанное африкано-европейское (17,965 чел; 10.8% от всего населения).
 Восточно-индийское (3,575 чел; 2.2% от всего населения)
 Белые (991 чел; 0.6% от всего населения)
 Карибское (951 чел; 0.6% от всего населения)
Оставшиеся 0.5% имеют китайское (0.1%) и ближневосточное (0.1%) происхождение.

Языки 
Официальный язык — английский. 95% населения говорят на патуа (Patwa) — сент-люсийском франко-креольском языке (Kwéyòl). Антильский франко-креольский язык используется в литературе и музыке и получает официальное признание. Поскольку язык развивался в ранний период французской колонизации, он происходит главным образом от французского и западно-африканских языков, с лексикой из карибского языка и других источников. Сент-Люсия является членом Франкофонии.

Религиозный состав 
Согласно переписи 2010 года, 90.2% населения Сент-Люсии относят себя к христианам, 2.3% исповедуют нехристианские религии и 5.9% нерелигиозны или не указали религию.

Примерно две трети христиан — католики (61.5% населения), что является следстием раннего французского влияния на острове. Ещё 25.5% населения — протестанты. Адвентисты седьмого дня составляют самую крупную протестантскую группу — 10.4% населения. Вторая по величине протестантская группа — пятидесятники (8.9% населения). евангелисты составляют 2.3% населения, баптисты — 2.2% населения. Другие христианские группы — англикане (3.4% населения) и свидетели Иеговы (1.1% населения).

Число нехристианинов на острове невелико. Нехристианские конфессии представлены растафарианами (1.9% населения), индуистами (0.3% населения) и мусульманами (0.1% населения).

Примечания 

Сент-Люсия
Население Сент-Люсии
Общество Сент-Люсии